Godelieve van Gistel of Sint Godelieve, een katholieke heilige
Godelieve (voornaam), een meisjesnaam
Godelieve (opera), een opera van Edgar Tinel
Herberg Sint Godelieve of De Godelieve, een horecapand in Gistel